Hans Goverde (architect), Nederlands architect bij Kraaijvanger Urbis
 Hans Goverde (volleyballer), Nederlands volleyballer bij Aquacare Halen